Donna Vekić (ur. 28 czerwca 1996 w Osijeku) – chorwacka tenisistka,

Kariera tenisowa 
Wygrała pięć turniejów singlowych i jeden deblowy rangi ITF.

W 2012 roku osiągnęła pierwszy finał zawodów cyklu WTA Tour w grze pojedynczej – w Taszkencie uległa w meczu mistrzowskim Irinie-Camelii Begu 4:6, 4:6. W kolejnym sezonie awansowała do finału rozgrywek w Birmingham, w którym przegrała z Danielą Hantuchovą wynikiem 6:7(5), 4:6.

W kwietniu 2014 triumfowała w turnieju w Kuala Lumpur, pokonując w finale Dominikę Cibulkovą 5:7, 7:5, 7:6(4).

We wrześniu 2018 osiągnęła półfinał turnieju rangi WTA Premier Series rozgrywanego w Tokio, pokonując zawodniczki z czołowej 10. rankingu: Sloane Stephens i Caroline Garcię.

Życie prywatne 
Donna Vekić jest córką Igora i Brankici. Ma młodszego brata Bruna. Treningi tenisowe rozpoczęła w wieku 6 lat. Jej ulubioną nawierzchnią jest nawierzchnia twarda.

Prywatnie była związana z tenisistą Stanem Wawrinką. Para rozstała się w roku 2019.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 11 (4–7)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Historia występów w turniejach WTA

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Uwagi

Bibliografia 

Chorwackie tenisistki
Chorwaccy olimpijczycy
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Ludzie urodzeni w Osijeku
Urodzeni w 1996